Summer Nights (Grease), het nummer uit de musical Grease
 Summer Nights (Marianne Faithfull), een nummer van Marianne Faithfull
 Summer Nights (Rascal Flatts), een nummer van Rascal Flatts
 Summer Nights (Tiësto)
 Summer Nights (Van Halen), een nummer van Van Halen
 Summer Nights (Walibi), een evenement in Walibi Holland